Terremoto di Shōhei del 1361 – evento sismico in Shikoku, Giappone
 Terremoto della Daunia del 1361 – evento sismico in Puglia, Italia